Владимир Иванович Горбунов  (19 апреля 1929, Днепропетровск – 2008,  Томск) – специалист в области неразрушающих методов контроля материалов и радиационной защиты человека, профессор кафедры прикладной физики физико-технического факультета (ФТФ) ТПУ, Заслуженный профессор ТПУ (1998). Заслуженный деятель науки и техники РФ (1996).

Биография 
Владимир Иванович Горбунов родился 19 апреля 1929 года в Днепропетровске в рабочей семье. В 1941 году семья была эвакуирована на Алтай. В 1952 году Владимир Иванович окончил физико-технического факультет Томского политехнического института. Работал инженером на факультете. В 1957 году поступил учиться в аспирантуру, одновременно с учебой в аспирантуре работал заведующим лабораторией по разработке индукционных ускорителей электронов – бетатронов, ассистентом, старшим преподавателем кафедры №24 факультета. С 1960 по 1961 года занимал должность доцента кафедры №24. В 1958 году защитил по спецтеме кандидатскую диссертацию. С 1961 года работал заведующим кафедры дозиметрии и защиты от ионизирующих излучений.  В 1968 году защитил докторскую диссертацию по спецтеме. В 1968-1981 годах был директором НИИ ионизирующих излучений при Томском политехническом институте, заведующим кафедрой дозиметрии и защиты от ионизирующих излучений. С 1981 года – профессор кафедры № 12 физико-технического факультета ТПУ.

В 1958-1959 годах работал в Китае преподавателем в Пекинском университете, в Шанхайском университете, в Государственном политехническом институте Пекина. В 1960-1961 годах читал лекции в Чехословакии по вопросам работа ускорителей заряженных частиц. В 1974 году читал лекции в Индии, в университетах Дели и Рурки.

Область научных интересов: бетатронная дефектоскопия, изотопная и рентгеновская дефектоскопия,  электромагнитная дефектоскопия и структуроскопия, радиационная интроскопия, дефектоскопия быстрыми электронами, контроль лесоматериалов.

В Томском политехническом институте читал курсы лекций: «Источники радиационного излучения», «Радиационная безопасность», «Радиационная дефектоскопия и интроскопия», «Дозиметрия и защита от ионизирующего излучения».

Владимир Иванович Горбунов имел 43 авторских свидетельств на изобретения, был автором 273 научных работ, включая 8 монографий,
под его научным руководством было подготовлено и защищено 9 докторских и 81 кандидатская диссертация.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почета» (1971)
 Медали «За трудовую доблесть» (1961), «Китайско-Советской дружбы» (1959), «За доблестный труд.
 Заслуженный деятель науки и техники РФ (1996)
 Премия им. С.И. Вавилова (1972)
 Государственная премия Казахстана (1978)

Библиография 
 Рентгеновское излучение. Учебное пособие. Томск. ТПИ, 1997.

Литература 
 Биографический справочник «Профессора Томского политехнического университета»: Том 3, часть 1/Автор и составитель А.В. Гагарин.- Томск: Изд-во ТПУ, 2005-326 стр.
 «Профессора Томского политехнического университета 1991-1997гг.»: Биографический сборник/Составители и отв. Редакторы А.В. Гагарин, В.Я. Ушаков. – Томск: Изд-во НТЛ, 1998 – 292 стр.

Ссылки 
 Владимир Иванович Горбунов
 Невосполнимые утраты
 Владимир Иванович Горбунов

Выпускники Томского политехнического университета
Преподаватели Томского политехнического университета